Toro poate fi:

 Segura de Toro, oraș din Spania
 Toro, Zamora, oraș din Spania
 Koro Toro, oraș din Ciad
 Scuderia Toro Rosso, echipă de Formula 1
 Tiberiu Toró, politician român
 Benicio del Toro, actor american
 The Toro Company, companie americană de irigații